Federico (c. 1357 - 5 de junio de 1400), un miembro de la Casa de Welf, fue Duque de Brunswick-Luneburgo y Príncipe gobernante de Brunswick-Wolfenbüttel desde 1373 hasta su muerte. En mayo de 1400, se presentó infructuosamente candidato a la elección como Rey de los Romanos en Frankfurt, en oposición a Wenceslao de Luxemburgo, y fue asesinado en su camino de vuelta a casa.

Biografía 
Federico era el mayor de los hijos varones del Duque Magnus II de Brunswick-Luneburgo, Príncipe de Wolfenbüttel, y de su consorte Catalina de Anhalt-Bernburg. Siendo menor a la muerte de su padre en 1373, no se declaró su mayoría de edad hasta 1381; mientras el Duque Otón de Brunswick-Göttingen actuó como su tutor. Como su padre, fue empujado a la Guerra de Sucesión de Luneburgo, que él y sus hermanos intentaron finalizar en 1373 mediante un tratado con los duque Ascanios de Sajonia-Wittenberg. Según este tratado, el gobierno sobre el Principado de Luneburgo se alternaría entre las dos familias. No obstante, la disputa continuó; junto a su hermanos, Federico finalmente ganó la guerra con la conquista de la propia Luneburgo en 1388.

En mayo de 1400, Federico tomó parte en una asamblea de los Príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico en Frankfurt; el propósito del encuentro fue discutir la deposición del incapaz rey Wenceslao. Según algunas fuentes; el cuñado de Federico, Rodolfo III de Sajonia-Wittenberg propuso su elección como antirrey por un subconjunto de príncipes; sin embargo, después de que varios príncipes favorecieron a Ruperto del Palatinado y no pudo alcanzarse un acuerdo sobre su elección, el duque de Welf abandonó la asamblea. Los modernos historiadores no se ponen de acuerdo si Federico llegó a ser considerado candidato o incluso elegido, ya que no existe evidencia documental sobre esto. El rey Wenceslao fue finalmente declarado depuesto el 20 de agosto de 1400 y Ruperto elegido Rey de los Romanos al día siguiente.

Es sin embargo indiscutible que Federico fue asesinado durante su viaje de retorno a casa por el Conde Enrique VII de Waldeck y sus secuaces, que incluían a Friedrich von Hertingshausen y a Konrad von Falkenberg. El asesinato pudo servir para deshacerse de un candidato real; o una historia sobre la elección real pudo surgir para hallar un motivo para el asesinato. El asesinato causó mucha consternación en ese tiempo; una cruz de piedra (Kaiserkreuz) fue erigida en su localización en Kleinenglis cerca de Fritzlar. Por orden del rey Ruperto, los asesinos tuvieron que donar un altar en la Iglesia de San Pedro, Fritzlar, para expiar su crimen. Federico fue sepultado en la Catedral de Brunswick.

Familia
Federico contrajo matrimonio con Ana (m. 1388), una hija del duque Ascanio Wenceslao I  de Sajonia-Wittenberg, en 1386. Con ella tuvo dos hijas:
Catalina (m. ca. 1439), desposó al Conde Enrique XXIV de Schwarzburgo-Sondershausen.
Ana (m. 1432), desposó al duque Habsburgo Federico IV de Austria, llamado "de los bolsillos vacíos", Conde de Tirol.

Ancestros

Véase también 

 Anexo:Gobernantes del principado de Brunswick-Wolfenbüttel

Referencias 
Braunschweigisches Biographisches Lexikon, , Appelhans 2006.

Príncipes de Wolfenbüttel del siglo XIV
Reyes de romanos
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XIV (casa de Welf)